Gulou (kinesiska: 鼓楼, 鼓楼街道, 密云区) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Peking, i den norra delen av landet, omkring 61 kilometer nordost om stadskärnan. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Gulou är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Gulou är det största samhället i trakten. Trakten runt Gulou består i huvudsak av gräsmarker. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Peking

WP:Projekt Kina